Il singolare del South Australian Open 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Doohan ha battuto in finale Huub van Boeckel 1–6, 6–1, 6–4

Teste di serie

  Mike Bauer (semifinali)
  Tim Mayotte (quarti di finale)
  Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 n/a

 John Fitzgerald (semifinali) 
 John Frawley (quarti di finale) 
 Tarik Benhabiles (primo turno) 
 Brad Drewett (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1984